Nhơn Mỹ (An Giang)
 Nhơn Mỹ (Bình Định)
 Nhơn Mỹ (Sóc Trăng)